Bangaly Fofana – cestista francese
 Boubacar Fofana – calciatore guineano
 Boubacar Fofana – calciatore francese
 Gueïda Fofana – calciatore francese
 Hassane Fofana – atleta italiano
 Ismaël Béko Fofana – calciatore ivoriano
 Mohamed Fofana – calciatore maliano
 Mohamed Fofana – calciatore francese
 Mohamed Fofana – calciatore guineano
 Mohamed Said Fofana – politico guineano
 Moryké Fofana – calciatore ivoriano
 Pedro Cassunda Domingos, detto Fofana – calciatore angolano
 Seko Fofana – calciatore ivoriano
 Wesley Fofana – rugbista a 15 francese
 Youssouf Falikou Fofana – ex calciatore ivoriano